EPC steht als Abkürzung für:

 Earnings Per Click, siehe auch Pay per Click
 Eglise Presbytérienne Camerounaise, die Presbyterianische Kirche in Kamerun
 Electronic Parts Catalog, siehe Interaktiver Ersatzteilkatalog
 Electronic Power Conditioner, Spannungsversorgung von Wanderfeldröhren
 Electronic Power Control, elektrische Gasbetätigung beim Kraftfahrzeug
 Elektronischer Produktcode
 Endothelial Progenitor Cell, siehe endotheliale Vorläuferzelle
 Energy Performance Certificate, siehe Energieausweis 

 Engineering-Procurement-Construction, eine Art der Projektabwicklung im Kraftwerks- oder Chemieanlagenbau
 EPC Consulting und Software, ein sprachtechnologisches Unternehmen
 Epithelioma papulosum cyprini, eine Zelllinie, siehe EPC-Zellen
 Essex Proto Conversions, britischer Automobilhersteller
 Étage Principal Cryotechnique, die kryogene Hauptstufe der Ariane 5, siehe Ariane 5 #Technik
 European Patent Convention
 European Paralympic Committee, siehe Europäisches Paralympisches Komitee
 European Payments Council, siehe Europäischer Zahlungsverkehrsausschuss
 European Policy Centre
 European Political Community, siehe Europäische Politische Gemeinschaft (2022)
 European Publishers Council, Europäischer Verlegerrat
 Event-driven Process Chain
 Evolved Packet Core, die Architektur des Kernnetzes des Long-Term-Evolution-Mobilfunkstandards, siehe Evolved Packet System #Kernnetz: Evolved Packet Core

Abkürzung